Жан Французький () :

 Жан Трістан Французький (1250 — 1270) — французький принц, 4-й син короля Франції Людовика IX Святого. 
 Жан I Французький (1316 — 1316) — король Франції, син Людовика X Сварливого. 
 Жан II Французький (1319 — 1364) — другий король Франції з дому Валуа (з 1350). 
 Жан Французький (1340 — 1416) — герцог Беррійський та Оверньський (з 1360). 
 Жан Французький (1398 — 1417) — 4-й син та наслідний принц (дофін) французького короля Карла VI Божевільного.